A tizenharmadik alkalommal kiírásra kerülő Vásárvárosok kupája az 1970–1971-es idényben került megrendezésre. A kupát a Leeds United hódította el a Juventus FC ellen.

Első forduló

Második forduló

Harmadik forduló

Negyeddöntők

Elődöntő

Döntő

1. mérkőzés

2. mérkőzés

További információk 
 Vásárvárosok Kupája eredmények az RSSSF honlapján

Vasarvarosok kupaja
Vasarvarosok kupaja
Vásárvárosok kupája